Килевейн — фамилия. Известные носители:
 Килевейн, Георгий Робертович (1864—1922) — нижегородский земский деятель, член III Государственной думы от Нижегородской губернии.
 Килевейн, Роберт Яковлевич (1825—1895) — русский архитектор и реставратор, нижегородский губернский архитектор.